Románov es un apellido de origen ruso (forma femenina: Románova). Puede referirse a:

 La dinastía Romanov de la Rusia Imperial, última que reinó en el país (1613–1917), depuesta tras la Revolución rusa;
 Yelena Románova, atleta rusa especialista en pruebas de media distancia; o
 La raza rusa de ovejas Romanov (raza ovina).